В составе ПВО СССР существовало два 423-х истребительных авиационных полка:

 423-й истребительный авиационный полк (6-го иак ПВО)
 423-й истребительный авиационный полк (142-й иад ПВО)

История переименований 
 423-й истребительный авиационный полк (6-го иак ПВО) начал формирование 20.07.1941 г. в 6-м истребительном авиакорпусе ПВО на аэр. Мясново (г. Тула). 03.03.1942 переименован в 787-й истребительный авиационный полк.

 423-й истребительный авиационный полк (142-й иад ПВО) сформирован в июле 1941 года в 8-м запасном истребительном авиаполку Приволжского военного округа (пос. Багай-Барановка Саратовской обл.). 17.04.1961 г. расформирован.

В литературе встречается упоминание про третий 423-й истребительный авиационный полк, имеющий отличные от указанных выше даты вхождения в состав действующей армии. По всей видимости данные указаны ошибочно, а речь идёт про 423-й истребительный авиационный полк (6-го иак ПВО), даты вхождения в состав действующей армии которых имеют незначительные отличия.

Примечания